Överklass kan syfta på:

 Överklass (biologi) – indelning i Systema naturae
 Överklass (samhällsklass) – en samhällsklass
 Överklass (programmering) – ett begrepp inom objektorienterad programmering